Су́оёки () — топоним. В переводе с финского языка означает Болотистая река.

 Суоёки — посёлок в составе Найстенъярвского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.
 Суоёки — остановочный пункт и бывшая железнодорожная станция в Суоярвском районе Республики Карелия.
 Суоёки — название реки Шуя в верхнем течении.